Иван Валерьевич Глазков () — российский хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком нижнекамского «Нефтехимика», выступающего в КХЛ.

Биография 
Иван Валерьевич Глазков родился 13 февраля 1992 года в городе Новосибирске Новосибирской области.

Воспитанник новосибирской хоккейной школы.

В 2009 окончил школу № 137 города Новосибирска.

В 2013 году окончил Новосибирский государственный аграрный университет.

Статистика

Клубная карьера

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Новосибирского аграрного университета
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Сибирские снайперы»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Сокол» Красноярск
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Нефтехимик»